Георгий Шхвацабая:
 Шхвацабая, Георгий Георгиевич (род. 1940) — скульптор. Народный художник Грузии (1991).
 Шхвацабая, Георгий Яковлевич (1904—1993) — учёный, специалист в области механизации сельского хозяйства, член-корреспондент ВАСХНИЛ.